Gustav Schaumann ist der Name folgender Personen:

* Gustav Schaumann (Apotheker) (Philip Gustav Schaumann; 1825–1892), deutsch-brasilianischer Apotheker und Unternehmer 
 Gustav Schaumann (Offizier) (1853–1918), deutscher Offizier 
 Gustav Schaumann (Architekt) (1861–1937), deutscher Architekt